Schadow har flere betydninger:

Navne 
 Albert Dietrich Schadow (1797–1869)
 Felix Schadow (1819–1861)
 Friedrich Wilhelm von Schadow - tysk kunstmaler
 Hans Schadow (1862–1924)
 Johann Gottfried Schadow (1764–1850) - tysk billedhugger og grafiker
 Rudolf Schadow (1786–1822) - tysk billedhugger

Andet 
 Alt Schadow - område i Tyskland
 Neu Schadow - område i Tyskland

Nedertyske efternavne